Ма́рфин — фамилия. Известные носители:

 Марфин, Алексей Ильич (1912—?) — советский партийный деятель.
 Марфин, Анатолий Иванович (1926—1985) — полный кавалер ордена Славы.
 Марфин, Михаил Наумович (род. 1958) — российский телеведущий и сценарист, бард.
 Марфин, Павел Андреевич (1924—1990) — советский партийный деятель, Герой Социалистического Труда.